Генерал-майор Аббас Ибрагим (р. 2 марта 1959 года, Сидон, Ливан) — ливанский генерал, с 18 июля 2011 года глава Главного управления общей безопасности.

Биография 
Родился в Сидоне. На военной службе с 1980 года. В 1980—1982 годах учился в военном училище. Выпущен в звании под-лейтенанта пехоты. Тогда-же окончил курс специальной лыжной подготовки. Направлен на службу в 3-ю пехотную бригаду.

В 1983 году завершил обучение на курсах боевого десанта. Служба в 1-м десантном батальоне 10-й десантной бригады.

В 1984 году лейтенант. В 1987—1988 годах осуществлял охрану посланника арабской лиги в Ливан, Лкхадара Аль-Ибрагими. В 1987 году окончил курсы командиров рот. В 1988 году спецкурсы английского языка. В 1989 году капитан. В 1989 году проходил подготовку в учебном центре пехоты в США. В 1989—1992 годах начальник охраны президента Ливана Ильяса Храуи. В 1992—1993 годах начальник охраны премьер-министра Ливана Рафика Харири.

В 1993 году назначен командиром спецслужбы в составе G-2. В 1994 году командор. В 1994—1998 годах глава секции по борьбе с терроризмом и шпионажем контртеррористического отдела G-2. В 1998 году закончил специальный курс госбезопасности (Великобритания). В 1998—2002 глава контртеррористического отдела G-2. В 1999 году лейтенант-полковник.

В 2003—2005 командир полка коммандос. В 2003 году полковник. В 2005—2008 командир южно-ливанского отдела G-2. В 2008—2011 — первый заместитель главы G-2. С 2010 года бригадный генерал.

После смерти предыдущего главы G-2, генерал-майора Вафика Джеззини, ливанской госбезопасностью управляли исполняющие обязанности, в связи с противостоянием по поводу назначения нового главы между премьер-министром Ливана, предлагавшего шиитского кандидата и президентом Мишелем Сулейманом, генералом Мишелем Ауном и патриархом Бехарой Бутрусом аль-Раи, предлагавшими маронитского кандидата. С 1943 года и по 1998 год главой G-2 являлся маронит, пока должность не была передана шииту президентом Эмилем Лахудом.

В итоге, после соглашения с Мишелем Ауном, новым главой G-2 был назначен Аббас Ибрагим, произведённый в связи с назначением в звание генерал-майора.

Отметился борьбой со взяточничеством и политическим влиянием в спецслужбах и улучшением услуг оказываемых G-2 населению. Проводит политику улучшения работы по розыску тайных агентов Израиля и демонтажу израильской шпионской сети.

Провёл несколько встреч с послами США, Китая и других стран. Развивает сотрудничество с ЮНИФИЛ.

Ибрагим, как и его предшественники тесно связан с Хезболлой. По словам Аль Манар он сыграл ключевую роль в координации деятельности армии с Хезболлой.

Личная жизнь 
Женат. Трое детей. Владеет английским и французским языками. Имеет степень бакалавра военных наук и бакалавра управления бизнесом.

Награды 
 Орден Заслуг Ливана (1-й, 2-й и 3-й степеней)
 Офицер Национального ордена Кедра
 Кавалер Национального ордена Кедра
 Медаль за боевые раны (дважды)
 Военная медаль
 Медаль национального единства
 Медаль «Заря Юга»
 Медаль воинской доблести (серебряная)
 Медаль воинской чести (серебряная)
 Медаль воинской чести (общая)
 Памятная медаль конференции 2002 года
 многочисленные ведомственные награды и отличия (Республиканская гвардия, военная разведка, армия, командование, муниципалитеты).
 Медаль национальной обороны (Франция)
 Диплом «150 лет дипломатических отношений» от румынского Министерства иностранных дел
 Орден Гражданских заслуг (Испания)

Примечания